Arab-sivatag, régió Egyiptomban, a Nílustól keletre
 Arab-sivatag, régió összefoglaló neve az Arab-félszigeten